Джанет Томпсон (; 15 марта 1956 года, Ливерпуль, Великобритания) — фигуристка из Великобритании, серебряный призёр чемпионата мира 1977 года, двукратная чемпионка Великобритании 1977—1978 годов, в танцах на льду. Выступала в паре с Уорреном Максвеллом.

Спортивные достижения

(с Уорреном Максвеллом)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 — танцы на льду

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1976 года